Meck ist der Familienname oder Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Meck (Musikproduzent) (* 1981), englischer DJ und Musikproduzent
 Barbara Meck (* 1945), deutsche Schriftstellerin
 Andreas Meck (1959–2019), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Georg Meck (* 1967), deutscher Wirtschaftsjournalist und Buchautor
 Joseph Meck (* um 1690; † 1758), deutscher Kapellmeister, Komponist und Geigenvirtuose des Fürstbischofs von Eichstätt
 Karl von Meck (1821–1876), deutschbaltisch-russischer Eisenbahnunternehmer und Mäzen
 Leonhard Meck (1787–1861), deutscher Schauspieler und Theaterintendant
 Nadeschda Filaretowna von Meck (1831–1894), russische Mäzenin und Brieffreundin Tschaikowskis
 Nikolai Karlowitsch von Meck (1863–1929), russischer Eisenbahnunternehmer und Mäzen, Sohn Karl von Mecks
 Sabina Meck (* ≈1992), polnische Jazzmusikerin
 Sabine Meck (* 1955), deutsche Publizistin und Hochschullehrerin

Siehe auch: 
 MEK
 Maek
 MAC